Синдром разрушения пчелиных семей (колоний) — явление, заключающееся в том, что рабочие особи медоносных пчёл навсегда покидают ульи, оставляя там маток, запасы еды и пчёл-кормилиц. Средний уровень зимней потери численности пчёл за 2007—2013 годы в США составил 30 %, при нормальном уровне 15 %. Синдром не повлиял на общую численность медоносных пчёл, так как пчеловоды восстанавливают колонии путём разделения ульев. В 2014—2017 годах уровень потерь снизился до 24 %, но здоровье пчелиных семей в целом вызывает опасения.

Синдром разрушения пчелиных семей привлёк внимание общественности и часто под ним понимаются более общие проблемы, наносящие урон здоровью пчёл, среди которых заражение пестицидами, потеря среды обитания из-за монокультурного подхода к фермерству и другие.

История 
Синдром разрушения колоний впервые был описан в 2006 году в США, когда наблюдался пик явления.
Согласно данным Всемирного фонда защиты пчёл, каждую зиму в США вымирает 30—35 % пчелиных колоний.

Впоследствии то же стало наблюдаться в нескольких странах Европы: в Бельгии, Болгарии, Франции, Нидерландах, Греции, Италии, Португалии и Испании и в меньшей степени в Швейцарии и Германии.
В Северной Ирландии в 2009 году сообщалось о двойном снижении популяции пчёл.
В целом по Европе каждый год теряется по 20 % пчелиных семейств, аналогичная тенденция начинает прослеживаться в Латинской Америке и в Азии (сообщается о возможных случаях проявления синдрома на Тайване).

В период 2016—2018 годов синдром разрушения колоний ярко проявился на Украине и южных территориях России.

Причины 
Причины этого явления пока до конца не выяснены, однако высказываются мнения о том, что оно может быть вызвано воздействием и биотических факторов окружающей среды, и хозяйственной деятельности человека, и комплексом этих и других факторов.

В число биотических факторов в первую очередь включается варроатоз (паразитарное заболевание медоносных пчёл) и ряд заболеваний, вызываемых патогенными микроорганизмами.
Клещи варроа, внедрившись в улей, поражают пчёл и их потомство. В Европу клещ был завезён в 1960-х годах из Китая и Индии вместе с дикой индийской пчелой Apis cerana indica, на которой клещ паразитирует в дикой природе. Начиная с 1980-х, каждую из пасек Евразии можно априори считать заражённой клещом варроа.
К настоящему времени ряд популяций клеща адаптировался к акарицидам системного действия, используемым для его уничтожения. С другой стороны, после обработки ульев инсектицидами мёд не подлежит продаже, поэтому противоварроатозные обработки невозможно проводить систематически в течение всего сезона медосбора.

Среди других определяющих причин называют изменение условий окружающей среды, недостаток пищи и дезинсекцию с использовании пестицидов (например, имидаклоприд).
Поскольку большинство погибших пчёл обнаруживаются на полях (лишь немногие из них в состоянии долететь до улья и уже там умереть), то имеются веские основания подозревать в отравлении пчёл химикаты, применяемые недобросовестными сельхозпроизводителями для обработки полей (особенно рапса).

Предпринимались попытки связать синдром с выращиванием ГМ-растений. Однако мета-анализ 25 работ по изучению влияния генно-модифицированных растений на пчёл показал, что они не влияют на выживание взрослых пчёл и их личинок. Больше того, между регионами, где происходили исчезновения пчёл, и регионами, где культивируются ГМ-растения, корреляция отсутствует.

Губит пчёл и нозематоз, европейский гнилец, американский гнилец, 19 вирусных инфекций, которые пока не научились лечить.
Причиной может быть также переохлаждение (особенно зимой, в морозы). Высказываются предположения и о том, что причиной может служить сочетание сразу нескольких факторов, включая излучение вышек сотовой связи.

Пчеловод из Украины (канал на YouTube Truskawka R), чья пасека сильно пострадала от синдрома разрушений колоний в 2016 и 2017 году, в течение периода 2016—2022 годов проводил ряд опытов по выявлению причины исчезновения пчелиных семей в осенний период, начиная с сентября до ноября. Были исследованы:
  влияние клеща варроа на осеннее состояние семей;
 вырождение и нарушение генофонда маток;
 влияние препаратов на основе неоникотиноидов и имидаклоприда;
 влияние изменение климата на продолжительность активной фазы жизнедеятельности семьи;
 влияние качества кормов приготовленных на зимний период.
По всем пунктам, кроме изменения климата, были получены отрицательные результаты. Поставленные опыты показали, что исследуемые факторы, хоть и приводят к разной степени ослабления семей в осенний и весенний период, не приводят семьи в состояние, близкое к синдрому разрушения колоний. Изменение климата, а именно аномально засушливые годы с малым количеством осадков, и затяжные, чрезмерно тёплые осенние месяцы, по результатам наблюдений, приводят к сильному увеличению влияния ряда естественных врагов пчёл. В условиях Украины таким врагом стали шершни и осы, которые в период исчезновения естественного для них белкового корма, в виде добычи, в осенний период массово нападают на ульи. Массовые налёты ос (имеющих преимущество, выраженное в способности с лёгкостью переносить холодные температуры, и испытывающих сильное белковое голодание) на зимующие семьи, которые при низких температурах малоподвижны и не могут защищаться, приводят к бесследному исчезновению пчёл из улья. Пчёлы становятся добычей хищных ос, которые поедают их, вынося на некоторое расстояние от улья и утоляя тем самым белковый голод. Мёд при этом остаётся нетронутым. Семьи при этом имеют вид пострадавших от синдрома разрушения. Ряд предпринятых мер по борьбе с хищными осами в последующие три года после установления причины дал результаты. Ни одного факта синдрома, или, как его ещё называют, осеннего слёта, больше не наблюдалось. На других пасеках этого региона синдром разрушения семей фиксировался в разной степени тяжести.

Меры противодействия 
В начале XXI века пчеловоды вновь обратились к помощи органических (муравьиной и щавелевой) кислот, от которых когда-то отказались из-за больших сложностей работы с ними — пчеловоду гораздо проще использовать против клеща Варроа химикаты, чем кислоты, 3—4 раза за сезон обрабатывая химикатами улей (и при этом часто, в 20—30 % случаев, повреждается пчеломатка).

Сегодня нельзя заводить пасеку вблизи посевов рапса — его опрыскивают 2—3 раза за сезон. Пчёлы этого не выдерживают: сначала становятся агрессивными, а через месяц-другой покидают улей. Однако более характерный вред от соседства пчёл с посевами рапса заключается в непригодности рапсового мёда для зимовки. Пчелиная семья, оставленная на зимовку с таким мёдом, в большинстве случаев погибает.

См. также 
 Депопуляция таракановых в странах СНГ

Примечания

Ссылки 

 На английском языке
 PBS: Silence of the Bees
 CCD — University of Florida
 Colony health — Beeologics
 CCD, USDA Plans, news releases, videos, audios On the Florida Pest Alert site — see entry for 05/06/08
 website of the 2009 documentary Vanishing of the Bees explores possible causes of CCD
 Requiem for the Honeybee By Prof. Joe Cummins. Study by the British non-governmental 'Institute for Science in Society', which published a short review of the scientific literature on the dying of honey bees and neonicotinoids
 COLOSS.org website of a worldwide group of researchers collaborating on CCD
 Honey Bee Colony Collapse Disorder (January 7, 2010)
 Bee devastation: Campaign for total ban of neonicotinoid pesticides (March 9, 2009)

 На немецком языке
 Petra Steinberger: Das spurlose Sterben in der SZ vom 12. März 2007
 Rätselhaftes Verschwinden von Honigbienen in 24 US-Bundesstaaten — Wikinews (27. Februar 2007)
 Gentechnik — alles unter Kontrolle? Greenpeace Gruppe Aachen
 Schweizer Bienen leben länger — keine direkte Gefahr für die europäischen Bienen
 Verband der deutschweizerischen und rätoromanischen Bienenzüchtervereine — Informationen zu Hintergründen des Bienensterbens des vergangenen Winters
 Sind die Handys am Bienensterben schuld? Telepolis
 Martin Kotynek: Honig saugen aus dem Bienensterben in der SZ vom 27. Juni 2007
 Sterben im Stock — Verursachen Milben den rätselhaften Bienentod in den USA?  GEO Magazin Nr. 8/07
 Focus Online (13.04.2009): Parasit verursacht mysteriöses Bienensterben

Болезни пчёл
Охрана окружающей среды
Экология насекомых